Sesler ist der Familienname folgender Personen:

 Lionardo Sesler († 1785), italienischer Arzt und Botaniker
 Selim Sesler (1957–2014), türkischer Klarinettist